Хаггис:
 Хаггис — национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов.
 Хаггис, Пол (род. 1953) — канадско-американский сценарист, продюсер и кинорежиссёр.

См. также 
 Хаггис (Huggies) — торговая марка подгузников корпорации Kimberly-Clark.